ADS steht für:
 Addison Airport in Dallas (IATA-Flughafencode)
 Adler/Düring/Schmaltz, Kommentare zur nationalen und internationalen Rechnungslegung
 Aitken Double Star Catalogue
 Algemene Doopsgezinde Sociëteit (Allgemeine Taufgesinnte Gesellschaft), mennonitische Kirche in den Niederlanden
 Allgemeine Depressionsskala
 Allgemeine Deutsche Seeversicherungsbedingungen
 Alliance Data Systems, ein US-amerikanischer Kreditkartendienstleister
 American Depositary Share, US-amerikanisches Aktienzertifikat
 Anti Discoloration System, Mischung von Substanzen zur Verhinderung von Verfärbungen in der Mundhöhle
 Astrophysics Data System, Datenbank für astronomische und astrophysikalische Fachliteratur
 Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, alte Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Technische Systeme:
 Accelerator Driven System, ein Kernreaktor-Konzept
 Active Denial System, Anti-Personen-Mikrowellenwaffe
 Adaptives Dämpfersystem, ein elektronisches System in Kraftfahrzeugen
 Automatic Dependent Surveillance, System der Flugsicherung

Informationstechnik und Informatik:
 Adobe Document Services, eine Dokument-Aufbereitungs-Software, die SAP benutzt
 Advanced Design System, eine spezielle Simulationssoftware für die Elektro- und Nachrichtentechnik
 Advantage Database Server, ein relationales Client-Server-Datenbanksystem
 Algorithmen und Datenstrukturen, ein Pflichtfach für Informatiker in Österreich und Teil des Grundstudiums in Deutschland
 Alternate Data Streams, siehe Alternativer Datenstrom#Windows
 Alternative Distributions System, in der Hotellerie für die Buchbarkeit von Hotels
 AutoCAD Development System, C-Programmbibliotheken von AutoDesk
 Automated Deployment Services, ein System zum Verteilen von Microsoft Server-Betriebssystemen
 Automation Device Specification, genormte Schnittstelle zum Datenaustausch zwischen Objekten über einen Message-Router

Institutionen/Organisationen:
 Admiral der Seebefehlsstellen, eine Dienststelle der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 Agrární Demokratická Strana, eine tschechische Partei
 Aktionsgemeinschaft von Demokraten und Sozialisten, studentische Organisation der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins
 Allgemeiner Deutscher Schriftstellerverband (1878–1887)
 Alternative démocratie socialisme, eine französische Partei
 American Daffodil Society, Vereinigung für Narzissenzucht
 American Dialect Society, Gesellschaft zur Erforschung des amerikanischen Englisch
 Antidiskriminierungsstelle des Bundes
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlager und Volksmusik e.V.
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V.
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Studentenschaften, „rechte“ Abspaltung des Verbands Deutscher Studentenschaften (1969–71)
 Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig, deutscher Sozial- und Grenzverband mit Sitz in Flensburg
 August-Dicke-Schule, Gymnasium in Solingen

AdS steht für:
 Anti-de-Sitter-Raum, eine der drei maximal symmetrischen Raumzeiten
 Autorinnen und Autoren der Schweiz, Autorenverband in der Schweiz

ads steht für:
 Adamorobe-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Adds

ADS